Piotr Szembek (1788–1866) – hrabia, generał dywizji Wojska Polskiego
 Piotr Szembek (1843–1896) – hrabia, poseł do parlamentu niemieckiego